Flüchtlingsunterkunft steht für:
 Flüchtlingslager, großflächige Anlage zur Unterbringung von Flüchtlingen als Akutmaßnahme 
  Notunterkunft, behelfsmäßige Unterbringung, auch von Flüchtlingen
 Dauerhaftere Unterbringung von anerkannten Asylsuchenden im Integrationsprozess (Asylbewerberheim)

zu den Regelungen in den einzelnen Staaten siehe:
 Flüchtlingsunterkunft (Deutschland)
 Bundesbetreuungsstelle für Asylwerber, Verteilungstelle in Österreich
 Bundeszentrum für Asylsuchende, Verteilungstelle in der Schweiz

Siehe auch:
 Hot Spot
 Ankerzentrum
 Transitzentrum
 Erstaufnahmestelle
 Gemeinschaftsunterkunft
 Ausreiseeinrichtung